Saint Amand eller Saint-Amand kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Sint-Amands (franskt namn Saint-Amand), kommun i Flandern, Provincie Antwerpen, 
 Saint-Amand (ort i Belgien), Vallonien, Province du Hainaut,

Frankrike 

 Saint-Amant-de-Montmoreau, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Amand-sur-Sèvre, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Amand-sur-Fion, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Saint-Amand-Magnazeix, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Amand-les-Eaux, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Amand-le-Petit, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Amand-Jartoudeix, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Amand-de-Vergt, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Amand-Longpré, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Amand-des-Hautes-Terres, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Amand-de-Coly, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Amand-de-Belvès, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Amand, Pas-de-Calais, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Amand, Manche, departementet Manche i regionen Normandie,
 Saint-Amand, Creuse, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Amand-Montrond, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Amand-en-Puisaye, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté , 
 Saint-Amant-Roche-Savine, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Amand-sur-Ornain, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Saint Amand (bergstopp i Frankrike), departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Robotskapade Belgienförgreningar